Багдонавичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Багдонавичюс, Антанас Леонович (род. 1938) — советский гребец.
 Багдонавичюс, Вацловас (род. 1941) — литовский философ.